Bergsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1967), acteur islandais ;
 Guðbergur Bergsson (né en 1932), écrivain islandais ;
 Guðni Bergsson (né en 1965), footballeur islandais ;
  (1885–1970), écrivain islandais.

Notes et références 

en:Bergsson